Imbach ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Imbach (Leverkusen), Ortsteil von Leverkusen-Bergisch Neukirchen, Nordrhein-Westfalen
 Imbach (Gemeinde Senftenberg), Katastralgemeinde von Senftenberg, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

 Imbach (Seckach), vielleicht auch Immbach, linker Zufluss der Seckach (zur Jagst) bei Waldhausen, Stadt Buchen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Imbach ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Imbach (vor 1724–1782), Schweizer Textilfabrikant

 Ruedi Imbach (* 1946), Schweizer Philosoph und Philosophiehistoriker
 Samuel Imbach (* 1989), Schweizer Fußballspieler
 Thomas Imbach (* 1962), Schweizer Filmemacher

Siehe auch:
 Immenbach
 Imsbach (Begriffsklärung)